O Hekmeh FC ou Club Sagesseé um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1943.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1943